Стража може да се отнася до:

 Стража, планина в България;
 Стража, най-високият връх на планината Стража;
 Стража, планински проход в Северна Македония между градовете Кичево и Гостивар;
 Стражата (Кръстец), планински праг между Средна гора и Стара планина;
 Стражата, плато в Предбалкана;

Селища 
 село Стража (област Смолян), България;
 село Стража (област Търговище), България;
 село Стража (област Шумен), бивше село в Шуменска област, България;
 село Стража (община Липково), Северна Македония;
 село Стража (община Вършац), Сърбия;
 село Стража (община Ново бърдо), Косово;
 Стража, град в Словения;